Lassy é o nome de três comunas da França:

 Lassy (Ille-et-Vilaine) - departamento de Ille-et-Vilaine.
 Lassy (Calvados) - departamento de Calvados.
 Lassy (Val-d'Oise) - departamento de Val-d'Oise.

Desambiguação